Открытый чемпионат Мексики 2010 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 22 по 27 февраля. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Николас Альмагро
 в женском одиночном разряде —  Винус Уильямс
 в мужском парном разряде —  Франтишек Чермак и  Михал Мертиняк
 в женском парном разряде —  Нурия Льягостера Вивес и  Мария Хосе Мартинес Санчес

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Фернандо Вердаско (№ 11 в мире на тот момент). Испанец не смог подтвердить свой статус, проиграв уже в четвертьфинале, а борьба за титул свелась к матчу двух его сеянных соотечественников, где третья ракетка соревнований Давид Феррер сломил сопротивление Хуана Карлоса Ферреро по итогам трёх сетов. Сильнейшими несеянными участниками приза стали Пабло Куэвас и Эдуардо Шванк, добравшиеся до четвертьфинала; в этой же стадии завершил свой путь прошлогодний чемпион Николас Альмагро, посеянный на турнире-2010 под шестым номером.

В парном соревновании у мужчин лидеры посева были удачливее: Лукаш Кубот и Оливер Марах не уступили за четыре матча на турнире ни сета, а в финале и вовсе не отдали ни гейма несеянным Фабио Фоньини и Потито Стараче. Прошлогодние чемпионы — Франтишек Чермак и Михал Мертиняк — свой титул не защищали.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Винус Уильямс (№ 5 в мире на тот момент). Прошлогодняя чемпионка не без проблем, но защитила своё звание, отдав по сету в трёх последних матчах, а в финале сломив сопротивление Полоны Херцог. Сильнейшей несеянной участницей турнира стала Эдина Галловиц, пробившаяся в полуфинал.

Херцог отыгралась в парном соревновании, где вместе с Барборой Заглавовой-Стрыцовой, посеялась четвёртой и по пути к титулу отдала лишь один сет — в финале против Сары Эррани и Роберты Винчи. Прошлогодние чемпионки: Нурия Льягостера Вивес и Мария Хосе Мартинес Санчес — своё звание не защищали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Хуана Карлоса Ферреро со счётом 6-3, 3-6, 6-1.
 Феррер выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ферреро уступает свой 1-й финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Женщины. Парный турнир 
  Полона Херцог /  Барбора Заглавова-Стрыцова обыграли  Сару Эррани /  Роберту Винчи со счётом 2-6, 6-1, [10-2].
 Херцог со второй попытки выигрывает финал соревнования в туре ассоциации.
 Заглавова-Стрыцова выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 Мировой тур ATP 2010 года
 WTA Тур 2010 года

 Мировой тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2010 года
2010